Vénus en colère est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland 
 Couleurs  : Nadine Weyland

Synopsis 
Alors qu'elle chevauche tranquillement, Aria se fait capturer par des bandits de grands chemins dont les visages lui sont familiers. Il lui faut peu de temps pour reconnaître en eux les enfants avec lesquels elle avait été contrainte au vol et à la prostitution. La reconnaissant, ceux-ci la libèrent. 
Aria va devoir affronter ses vieux démons longtemps refoulés au plus profond d'elle-même, souvenirs douloureux d'une enfance volée.

Publication 
 Dupuis (Repérages) () 
 Dupuis (Repérages) () 

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 1996
Album Dupuis